Irresistible je lahko:
 Irresistible (album) - album
 Irresistible (Westside Connection) - pesem
 HMS Irresistible - ladja